Invertering kan avse:
Underbett – förhållandet att en eller flera framtänder i underkäken biter framför överkäksframtänderna.
Negation – elektronisk behandling av en signal som gör att denna blir inverterad.
Inversion – inom matematiken: att finna det inversa elementet, den inversa funktionen eller transformationen.